Михаи́л Старово́йтов: Старовойтов, Михаил (род. 1958) — советский белорусский легкоатлет.
 Старовойтов, Михаил Антонович (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Старовойтов, Михаил Иванович (род. 1951) — белорусский историк, кандидат исторических наук (1980), доцент.